Daniel Richard „Danny” Green, Jr. (ur. 22 czerwca 1987 w North Babylon w stanie Nowy Jork) – amerykański koszykarz, występujący na pozycjach rzucającego obrońcy lub niskiego skrzydłowego, trzykrotny mistrz NBA, obecnie zawodnik Cleveland Cavaliers.

W 2005 wystąpił w meczu gwiazd amerykańskich szkół średnich - McDonald’s All-American.

Kariera profesjonalna 
Został wybrany z numerem 46 w drafcie NBA w 2009 przez Cleveland Cavaliers. 19 października 2010 został zwolniony przez klub. 17 listopada 2010 został zatrudniony przez San Antonio Spurs, jednak już 2 tygodnie później został zwolniony. Został zatrudniony ponownie, podczas trwania sezonu. W sierpniu 2011 podpisał kontrakt z KK Olimpija Ljubljana, który zawierał opcję powrotu do NBA, gdy skończy się lockout. 8 stycznia 2012, w meczu przeciwko Denver Nuggets, ustanowił rekord życiowy w liczbie zdobytych punktów, uzyskując ich 24. 6 stycznia 2013 pobił rekordy życiowe w liczbie punktów i celnych rzutów za trzy notując odpowiednio 28 punktów i 8 trójek.

W drugim meczu finałów NBA w 2013 ustanowił rekord finałów w liczbie celnych rzutów za trzy przy stuprocentowej skuteczności trafiając 5 razy. W trzecim meczu trafił 7 z 9 rzutów za trzy, czym przyczynił się do zwycięstwa Spurs 113–77 oraz pobicia przez zespół rekordu w liczbie celnych rzutów za trzy w meczu finałowym. W meczu piątym pobił rekord w liczbie rzutów za trzy w serii finałowej.

18 lipca 2018 został wytransferowany do Toronto Raptors wraz z klubowym kolegą Kawhim Leonardem w zamian za DeMara DeRozana, Jakoba Pöltla oraz chroniony wybór I rundy draftu 2019.

6 lipca 2019 podpisał umowę z Los Angeles Lakers.

18 listopada 2020 trafił w wyniku wymiany do Oklahoma City Thunder. Następnie 8 grudnia zmienił klub po raz kolejny, trafiając do Philadelphia 76ers. 1 lutego 2023 zadebiutował jako zawodnik Memphis Grizzlies. 9 lutego 2023 został wytransferowany Houston Rockets. Trzy dni później został zwolniony. 14 lutego 2023 dołączył do Cleveland Cavaliers.

Osiągnięcia 
Stan na 17 lutego 2023, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 NCAA
 Mistrz NCAA (2009)
 Uczestnik rozgrywek:
 NCAA Final Four (2008, 2009)
 Elite Eight turnieju NCAA (2007–2009)
 turnieju NCAA (2006–2009)
 Mistrz:
 turnieju konferencji Atlantic Coast (ACC – 2007, 2008)
 sezonu zasadniczego ACC (2007–2009)
 Zaliczony do:
 I składu:
 defensywnego ACC (2009)
 turnieju Maui Invitational (2009)
 III składu ACC (2009)

 NBA
  Mistrz NBA (2014, 2019, 2020)
 Wicemistrz NBA (2013)
 Zaliczony do II składu defensywnego (2017)
 Uczestnik konkursu rzutów za 3 punkty NBA (2019)
 Lider play-off w liczbie celnych rzutów za 3 punkty (2013)

Statystyki 

Na podstawie Basketball-Reference.com 
Stan na koniec sezonu 2019/20

Sezon zasadniczy

Play-offy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodnika na NBA.com

Amerykańscy koszykarze
McDonald’s High School All-Americans
Koszykarze Parade High School All-Americans
Koszykarze North Carolina Tar Heels
Koszykarze Cleveland Cavaliers
Koszykarze San Antonio Spurs
Koszykarze Olimpiji Lublana
Koszykarze Austin Toros
Koszykarze Reno Bighorns
Koszykarze Erie BayHawks
Koszykarze Toronto Raptors
Koszykarze Los Angeles Lakers
Koszykarze Philadelphia 76ers
Koszykarze Memphis Grizzlies
Urodzeni w 1987